Panola peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 , une communauté non-incorporée du comté de Crenshaw en Alabama.
 Panola, une communauté non-incorporée du comté de Sumter en Alabama.
 Panola, un village du comté de Woodford en Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté d'Iron dans le Michigan.
 Panola, une communauté non-incorporée du comté de Latimer en Oklahoma.
 , une communauté non-incorporée du comté de Panola au Texas.

Voir aussi 
 
 Panola Township, un township du comté de Woodford dans l'Illinois.